Пантограф (прилад) — прилад для виготовлення копій карт, планів і креслень зі зміною або збереженням масштабу.
 Пантограф (струмоприймач) — пристрій для знімання струму з контактного провідника.